Camille de Lellis (1550-1614), un prêtre religieux catholique italien, fondateur de l'ordre des Camilliens, canonisé en 1746 ;
 Camillo De Lellis (1976-), un mathématicien italien ;
 Sara De Lellis (1986-), une joueuse italienne de volley-ball.

Voir aussi 
Les entités furent nommées en l'honneur de Camille de Lellis :
 Saint-Camille-de-Lellis, une municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté des Etchemins au Québec ;
 Association Saint Camille de Lellis, une association offrant des soins à des personnes souffrant de maladie mentale en Afrique de l'Ouest ;
 Basilique San Camillo de Lellis, une église italienne ;
 San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani, un titre cardinalice.